Униатское архитектурное наследие в Белоруссии — культовые сооружения, основанные и построенные униатской церковью после подписания Брестской унии или построенные ранее, но полностью перестроенные после их передачи грекокатоликам, причём сохраненные в виде на момент передачи униатам или максимально приближенным к нему по сегодняшний день. Также в список включены культовые сооружения, основанные и построенные восстановленной в конце XX века Белорусской грекокатолической церковью. В список не входят бывшие униатские храмы, полностью перестроенные православными.

Примечания 

Списки:Белоруссия
Списки:Архитектура
Белорусская грекокатолическая церковь